Präsidentenpalais steht für:
 Präsidentenpalais Suriname in Paramaribo, Suriname
 Präsidentenpalais, Teil des Banuspalais in Zagreb, Kroatien
 Präsidentenpalais in Bratislava, Slowakei, siehe Palais Grassalkovich
 Präsidentenpalais in Helsinki, Finnland, siehe Präsidentenpalais (Helsinki)
 Präsidentenpalais in Timișoara, Rumänien, siehe Barockpalast (Timișoara)
 Präsidentenpalais in Athen, Griechenland, siehe Kronprinzenpalais (Athen)

Siehe auch:
 Präsidentenpalast